Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2003, JVM i ishockey 2003, var den 27:e upplagan av Juniorvärldsmästerskapet i ishockey som arrangerades av IIHF.

Mästerskapet avgjordes i fyra divisioner (toppdivision–division III). Dessa divisioner spelades som sex turneringar.

 Topp spelades i Halifax och Sydney, Nova Scotia, Kanada, under perioden 26 december 2002 - 5 januari 2003.
 DIV I-A i Almaty, Kazakstan 27 december 2002 – 2 januari 2003.
 DIV I-B i Bled, Slovenien 16 december 2002 – 22 december 2002.
 DIV II-A i Miercurea Ciuc, Rumänien 6 – 12 januari 2003.
 DIV II-B i Novi Sad, Serbien och Montenegro 28 december 2002 – 3 januari 2003.
 DIV III i İzmit, Turkiet 21 januari 2003 – 26 januari 2003.

Ryssland vann sitt tredje JVM-guld, Kanada tilldelades silvermedaljerna och Finland tog bronset.

Topp Divisionen

Inledande omgång

Grupp A

Alla tider är lokala (AST/UTC-4).

Grupp B

Alla tider är lokala (AST/UTC-4).

Nedflyttningsomgång

Alla tider är lokala (AST/UTC-4).

Tyskland och Vitryssland degraderas till Division I inför JVM 2004

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om 5:e plats

Bronsmatch

Final

Skytteligan

Målvaktsligan
Minimum 40% av lagets totala speltid.

Turnerings utmärkelser

Slutställning

Division I
Division I A spelades i Almaty, Kazakstan mellan 27 december 2002 och 2 januari 2003. Division I B spelades i Bled, Slovenia mellan 16 december och 22 december 2002.

Grupp A

Grupp B

Ukraina och Österrike avancerar till toppdivisionen, medan Kroatien och Polen degraderas till Division II inför JVM 2004.

Division II
Division II A spelades i Miercurea-Ciuc, Rumänien mellan 6 och 12 januari 2003. Division II B spelades i Novi Sad, Jugoslavien mellan 28 december 2002 och 3 januari 2003.

Grupp A

Grupp B

Estland och Ungern avancerar till Division I, medan Bulgarien och Mexico degraderas till Division III inför JVM 2004.

Division III
Division III spelades i Izmit, Turkiet mellan 21 och 26 januari 2003. 

Sydkorea och Vitryssland avancerade till Division II inför JVM 2004.

Externa länkar

2002 i Jugoslavien
2002 i Kanada
2002 i Slovenien
2003 i Jugoslavien
2003 i Kanada
2003 i Kazakstan
2003 i Rumänien
2003 i Turkiet
Almaty
Internationella ishockeytävlingar i Jugoslavien
Internationella ishockeytävlingar i Kanada
Internationella ishockeytävlingar i Kazakstan
Internationella ishockeytävlingar i Rumänien
Internationella ishockeytävlingar i Slovenien
Internationella ishockeytävlingar i Turkiet
Ishockeysäsongen 2002/2003
Sportevenemang i Nova Scotia
Sportevenemang i Novi Sad
2003
Sport i Bled
Nova Scotia under 2000-talet
Novi Sad under 2000-talet